Die Saison 2013/14 der Oberliga Niedersachsen war die 67. Spielzeit der Fußball-Oberliga Niedersachsen und die sechste als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2013/14 hatten sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:

 die verbleibenden Mannschaften aus der Oberliga Niedersachsen 2012/13:
 VfL Bückeburg
 TuS Celle FC
 SV Drochtersen/Assel
 1. FC Germania Egestorf/Langreder
 I. SC Göttingen 05
 VfV 06 Hildesheim
 SSV Jeddeloh
 Lüneburger SK Hansa
 VfL Osnabrück II
 TSV Ottersberg
 Rotenburger SV
 Lupo Martini Wolfsburg
 die Meister der vier Staffeln der Landesliga Niedersachsen 2012/13:
 Braunschweig: Freie Turnerschaft Braunschweig
 Hannover: 1. FC Wunstorf
 Lüneburg: TB Uphusen
 Weser/Ems: VfL Oldenburg

Tabelle 

|}

Der I. SC Göttingen 05 hält die Klasse, weil dem Regionalliga-Absteiger SV Wilhelmshaven für die kommende Saison die Oberliga-Lizenz verweigert wurde.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

2013
Oberliga Niedersachsen 2013/14